JER steht für:
 Jersey, historischer Commonwealth Games Ländercode (bis 2010)
 Flughafen Jersey im Ärmelkanal als IATA-Code
 Jersey-Rind, Rasseschlüssel dieser Handrindrasse

Jer steht für:

 Jeremia, ein Buch des Alten Testamentes
 russische Flugzeugtypen nach Wladimir Grigorjewitsch Jermolajew
 Ъ, ein Buchstabe des kyrillischen Alphabets
 Ь, ein Buchstabe des kyrillischen Alphabets

Siehe auch:
 Yer

Abkürzung